

Юманай — село, Шумерлинський район, Чувашія
 Юманай — присілок, Ядрінський район, Чувашія